Ahava (voornaam), Hebreeuwse meisjesnaam
 Ahava (inslagkrater), inslagkrater op de planeet Venus vernoemd naar bovenstaande meisjesnaam